Le qualificazioni del singolare del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Frances Tiafoe (ultimo turno)
  Vasek Pospisil (ultimo turno)
  Nicolás Kicker (primo turno)
  Radu Albot (ultimo turno)

  Nicolás Jarry (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (qualificato)
  Adrián Menéndez-Maceiras (primo turno)
  Yannick Hanfmann (ultimo turno)

Qualificati 

  Stefanos Tsitsipas 
  Yusuke Takahashi

  Matthew Ebden
  Franko Škugor

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2017